Vivement dimanche peut désigner :
 Vivement dimanche !, film français réalisé par François Truffaut et sorti en 1983 ;
 Vivement dimanche, émission de télévision de divertissement française animée par Michel Drucker.

Voir aussi 
 Vivement lundi !